

Persone 
 Pastorelli – cognome italiano
Elveno Pastorelli (1930-1997) – ingegnere e prefetto italiano, primo responsabile operativo della protezione civile italiana
Ettore Pastorelli (1966) – ex ciclista su strada italiano
Giovanni Pastorelli (1859-1911) – militare italiano
Ilenia Pastorelli (1985) – attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana
Oreste Pastorelli (1955) – politico italiano
Palmiro Luigi Pastorelli (1898-1978) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Paolo Pastorelli (1943-2013) – politico italiano
Pietro Pastorelli (1932-2013) – storico e professore universitario italiano
Robert Pastorelli (1954-2004) – attore e pugile dilettante statunitense

Altro 
Villino Pastorelli – edificio di Grosseto